Норлинг — фамилия. Известные носители:
 Норлинг, Аксель
 Норлинг, Даниэль